Colossus-klass kan avse:

 Colossus-klass (slagskepp, 1882), en brittisk fartygsklass bestående av två slagskepp sjösatta 1882
 Colossus-klass (slagskepp, 1910), en brittisk fartygsklass bestående av två slagskepp sjösatta 1910
 Colossus-klass (hangarfartyg), en brittisk fartygsklass bestående av lätta hangarfartyg (ursprungligen 16 men reducerades till åtta men ytterligare åtta med modifierad design) sjösatta under mitten av 1940-talet.